Point barre peut signifier :

Œuvres 
Point barre, une revue,
Point barre, un album.